Manolito est le diminutif de Manolo, dérivé de  (en espagnol).

 Manolito est un des amis de Mafalda (personnage de BD)
 Manolito Simonet, fondateur du groupe Manolito y su trabuco
 Manolito Gafotas, personnage de fiction

 MANOLITO est un protocole peer-to-peer propriétaire  conçu par Pablo Soto.